Cibulka oder slawische Frauenform Cibulková ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Cibulka (* 1963), österreichischer Psychologe und Unternehmensberater
 Franz Cibulka (1946–2016), österreichischer Komponist
 Hanns Cibulka (1920–2004), deutscher Schriftsteller
 Heinz Cibulka (* 1943), österreichischer Fotograf
 Josef Cibulka (1886–1968), tschechischer katholischer Geistlicher und Kunsthistoriker 
 Katharina Cibulka, österreichische Künstlerin
 Kiril Cibulka (1927–1997), bulgarischer Komponist, siehe Kiril Zibulka
 Petr Cibulka (* 1950), tschechischer Dissident, antikommunistischer Verfasser der Cibulkas Listen
 Dominika Cibulková (* 1989), slowakische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Czibulka
 Czybulka
 Zibulka